Henri Schouteden, Belgisch zoöloog, ornitholoog, entomoloog en museumdirecteur
 Schoutedens gierzwaluw, vogel, genoemd naar bovenstaande persoon
 Marleen Schouteden, Belgisch advocaat en politica
 Tom Schouteden, Belgisch zakenman

Nederlandse of Vlaamse achternaam